Beinn Dearg is de naam van verschillende bergen in Schotland

Beinn Dearg (Ullapool) – 1084 m Munro ten zuidoosten van Ullapool
Beinn Dearg (Blair Atholl) – 1008 m Munro ten noorden van Blair Atholl
Beinn Dearg (Torridon) – 914 m Corbett in de Torridons
Beinn Dearg (Glen Lyon) – 830 m Corbett ten noorden van Glen Lyon
Beinn Dearg (Glenartney) – 706 m Graham in Glenartney
Beinn Dearg (Menteith)– 427 m Marilyn in de Menteith Hills